Colin Campbell (1792–1863) – kawaler Orderu Łaźni i Orderu Gwiazdy Indii, angielski marszałek polny
 Colin Campbell (1883–1972) – argentyński piłkarz
 Colin Campbell (1887–1955) – brytyjski hokeista na trawie
 Colin Campbell (ur. 1941) – nowozelandzki duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny Dunedin w latach 2004-2018
 Colin Campbell (ur. 1946) – bobsleista
 Colin Campbell (ur. 1949) – brytyjska pisarka, biografka, dziennikarka, modelka